Eastermar, een dorp in Friesland
 Oostermeer (Ten Boer), een voormalig meer bij Wittewierum
 Oostermeer (buitenplaats) in Ouderkerk aan de Amstel, gemeente Amstelveen
 Oostermeer Interglaciaal, geologisch tijdperk